

Gentílicos 
América — continente cujos habitantes são chamados americanos
Povo dos Estados Unidos — ou mais usualmente americanos

Outros usos 
Americano do Brasil — município de Goiás
Inglês americano — variante do idioma inglês falada nos Estados Unidos
Americano (coquetel) — de origem italiana
Americano (canção) — canção de Lady Gaga
Carro americano — antigo meio de transporte coletivo, de carruagens sobre carris puxadas por animais, precursor do eléctrico (bonde)
Rastreador-brasileiro — raça canina, conhecido em algumas regiões brasileiras como americano
Morangueiro (vinho) — também chamado vinho americano

Desambiguações de gentílicos